Боевой — посёлок в городском округе город Выкса Нижегородской области России, входящий в административно-территориальное образование Новодмитриевский сельсовет. Население —  чел.

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра — города Нижнего Новгорода — составляет 173 км, до окружного центра — города Выксы — 23 км. Абсолютная высота — 129 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты городского округа город Выкса